Михаил Малофеев: Малофеев, Михаил Васильевич (род. 1951) — советский футболист.
 Малофеев, Михаил Юрьевич (1956—2000) — генерал-майор, Герой России.